Shirreff ou Shirreffs sont des patronymes et toponymes pouvant faire référence à:

Patronyme

Shirreff
 (1919-2006), joueur anglais de cricket

Emily Shirreff (1814-1897), éducatrice et féministe britannique
Hugh Shirreff (1918-1995), homme politique canadien de Colombie-Britannique
 (né en 1955), auteur et officier britannique
 (c. 1785-1847), officier britannique de la Royal Navy

Shirreffs
Gordon D. Shirreffs (1914-1996), auteur américain de romans westerns
 (né en 1945), éleveur américain de chevaux de course
 (né en 1976), joueur américain de hockey sur glace

Toponyme

, péninsule des Îles Shetland du Sud
, base américaine des Îles Shetland du Sud
, crique des Îles Shetland du Sud

Voir aussi
, résidence de l'Université Dalhousie à Halifax en Nouvelle-Écosse

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme